

Patronyme
Naser Orić (1967-), officier militaire bosnien

Prénom
Oric Bates (ca.1883-1918), historien et archéologue américain

Toponyme 
 Orič, localité de Croatie

Biologie
oriC, origine de réplication d’Escherichia coli

Informatique
Oric, marque de micro-ordinateurs britannique, rachetée par une société française
Oric 1
Oric Atmos
Oric Telestrat